Roxburgh kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Roxburgh (ort i Nya Zeeland), Otago, Central Otago District,

Storbritannien 

 Roxburghshire, distrikt, Skottland, The Scottish Borders, 
 Roxburgh (ort i Storbritannien), Skottland, The Scottish Borders, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar